Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2019

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2018 року була данка  Каролін Возняцкі.

Перед початком турніру  на звання першої ракетки світу претендували 10 тенісисток: Симона Халеп,  Наомі Осака, Слоун Стівенс, Анджелік Кербер, Петра Квітова, Еліна Світоліна, Кароліна Плішкова, Каролін Возняцкі та Кікі Бертенс.

Турнір виграла японка Наомі Осака. Це для неї друга перемога в турнірах Великого шолома поспіль. Разом із титулом Осака виграла перегони за право називатися першою ракеткою світу.

Досягнення та невдачі українок 
Україну в основній сітці турніру представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова.

У першому колі Цуренко виграла в росіянки Катерини Олександрової, Світоліна виграла у Вікторії Голубич зі Швейцарії, Ястремська переграла австралійку Саманту Стосур, а Козлова програла Вікторії Кужмовій зі Словаччини.

У другому колі Цуренко програла американці Аманді Анісімовій, Світоліна перемогла Кужмову, а Ястремська — іспанку Карлу Суарес Наварро.

У третьому колі Світоліна виграла у китаянки Чжан Шуай, а Ястремська не змогла впоратися з Сереною Вільямс.

У четвертому колі Світоліна перемогла американку Медісон Кіз, а у чвертьфіналі вона поступилася японці Наомі Осаці.

Сіяні гравці 

<ol start="17">

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Тур WTA 2019
2019 у тенісі
2019 в австралійському спорті